Silk (engl. Wort für Seide) steht für:

 Gut Silk, ehemalige Blockstelle Silk, ehemaliger Verladebahnhof Silk, siehe Krabbenkamp
 Oberflächenstruktur von Fotopapieren
 Originaltitel eines Films von François Girard von 2007, siehe Seide (Film)
 SILK – Super Wideband Audio Codec, Audio Codec der Firma Skype
 Silk (1986), US-amerikanischer Actionfilm von Cirio H. Santiago
 Silk 2 – Hart wie Seide, sanft wie Stahl, Fortsetzung des Actionfilms von Cirio H. Santiagovon 1989
 Silk (2006), taiwanesischer Horror-Film von Chao-Bin Su aus dem Jahr 2006
 Silk (Band), US-amerikanische Band
 Silk – Roben aus Seide, britische Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Amazon Silk, ein Browser für Amazons Fire Tablets

Silk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Silk (* 1963), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Anna Silk (* 1974), kanadische Schauspielerin
 Dave Silk (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 David Silk (* 1936), anglikanischer Bischof
 Garnett Silk (1966–1994), jamaikanischer Reggaemusiker
 George Silk (1916–2004), US-amerikanischer Kriegs- und Sportfotograf
 Joan B. Silk (* 1953), US-amerikanische Primatologin und Anthropologin
 John Silk (* 1956), Politiker und Außenminister der Marshallinseln
 Joseph Silk (* 1942), US-amerikanischer Astrophysiker 
 Michael Stephen Silk (* 1941), britischer Gräzist und Komparatist
 Robert Kilroy-Silk (* 1942), britischer Fernsehmoderator und Politiker

Siehe auch:
 Silk-Dämpfung
 Silk-Gletscher